Майкл Ричард «Мики» Адамс (; ) — английский футболист и футбольный тренер. Играл на позиции защитника, сыграл в общей сложности в 438 матчах за девятнадцать лет профессиональной карьеры. Тренерскую карьеру начал в «Фулхэме» в качестве играющего тренера.

Карьера игрока 
Адамс родился в Шеффилде, футбольную карьеру начал выступлениями за молодёжной команду «Шеффилд Юнайтед» в возрасте двенадцати лет. Профессиональным игроком стал в команде третьего дивизиона «Джиллингем» в 1979 году, завоевав место в первой команде. В 1983 году перешёл в «Ковентри Сити», который играл в первом дивизионе. Он провёл четыре года в «Ковентри», затем перешёл играть в «Лидс Юнайтед» в 1987 году.

В 1989 году Адамс был куплен «Саутгемптоном» за 250 тыс. фунтов, в этом клубе он провёл пять лет. Затем он отдан в аренду в «Сток Сити» в 1994 году, в конце того же года подписал контракт с «Фулхэмом». В марте 1996 года Адамс был назначен играющим тренером. В «Фулхэме» был назван лучшим тренером третьего дивизиона. Несмотря на успех он был уволен из «Фулхэма», его следующим клубом стал «Суонси Сити», где продержался менее двух недель. В ноябре 1997 года Адамс возглавил «Брентфорд», но был уволен после того, как его клуб вылетел в третий дивизион. В том же году он завершил карьеру игрока.

Достижения 
 «Фулхэм»
 Тренер сезона третьего дивизиона: 1996/1997

 «Брайтон энд Хоув Альбион»
 Тренер месяца третьего дивизиона: Сентябрь 2000
 Тренер сезона третьего дивизиона: 2000/2001
 Тренер месяца второго дивизиона: Сентябрь 2001

 «Лестер Сити»
 Тренер месяца первого дивизиона: Сентябрь 2002

 «Ковентри Сити»
 Тренер месяца чемпионшипа: Апрель 2005

 «Порт Вэйл»
 Тренер месяца чемпионшипа: сентябрь 2010, ноябрь 2010 и сентябрь 2012

Примечания 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Джиллингем»
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Суонси Сити»
Игроки ФК «Брентфорд»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Фулхэм»
Тренеры ФК «Суонси Сити»
Тренеры ФК «Брентфорд»
Тренеры ФК «Ноттингем Форест»
Тренеры ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Тренеры ФК «Лестер Сити»
Тренеры ФК «Ковентри Сити»
Тренеры ФК «Порт Вейл»
Тренеры ФК «Шеффилд Юнайтед»
Тренеры ФК «Транмир Роверс»
Тренеры ФК «Слайго Роверс»